Oceanside (Californië), stad in de Amerikaanse staat Californië
 Oceanside (New York), stad in de Amerikaanse staat New York
 Oceanside (Oregon), plaats in de Amerikaanse staat Oregon